Charron può riferirsi a:

 Charron (Charente Marittima) – comune francese
 Charron (Creuse) – comune francese
 Charron – autoblindo francese della prima guerra mondiale
 Pierre Charron – filosofo e teologo francese